Флаг Коченёвского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 27 апреля 2007 года Решение Совета депутатов Коченёвского района от 27 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3362. 14 апреля 2008 года  по рекомендации Геральдического совета при президенте РФ к флагу с белой полосе были добавлены чёрные ромбы для соответствия с гербом Коченёвского района. Обновлённому флагу Государственный геральдический регистр присвоил номер 4486.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией.

Описание 
Флаг 2007—2008 гг: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из трех разновеликих горизонтальных полос красного, белого и зеленого цветов (соотношением ширины полос к ширине полотнища 8/12, 1/12, 3/12 соответственно). В центре полотнище несет изображение желтого снопа, составленного из 16 колосьев, поверх основания которого проходит белая полоса».

Нынешний флаг: «Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех разновеликих горизонтальных полос красного, белого и зеленого цветов, несущее в центре изображение желтого снопа, составленного из 16 колосьев, поверх основания которого проходит белая полоса, обремененная черными ромбами, примыкающими одной из сторон к нижнему краю белой полосы».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Коченёвского района.

Красный цвет - символ мужества, смелости, любви, памяти о жителях района, отдавших свою жизнь, защищая Отечество, а также он символизирует значительный промышленный потенциал района. Зеленый цвет - символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, красоты сибирской природы. Белый цвет - символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу, а также он олицетворяет суровые природные условия, сибирскую, долгую зиму. Черный  цвет -  символ образованности,  скромности,  осторожности, постоянства в испытаниях. Желтый цвет - символ радушия, гостеприимства, справедливости.

Сноп символизирует силу, трудолюбие, развитое сельское хозяйство, являющееся основной составляющей экономики района и основным источником богатства и благополучия его жителей. В Новосибирской области Коченевский район является основным поставщиком зерна в продовольственный фонд. Аллегорически сноп, составленный из 16 колосьев, символизирует единство 16 муниципальных образований, входящих в состав муниципального района и представляет многонациональное население района, объединенное единством целей, интересов, общей историей и судьбой.

Белая полоса с черными ромбами символизирует пересекающие район с запада на восток Транссибирскую железнодорожную магистраль и автомобильную дорогу федерального значения «Байкал». Прохождение данных магистралей через современную территорию района сыграло значительную роль в истории его освоения, формирования, влияния на социально-экономическую жизнь.

Ссылки 
 Флаги Коченёвского района в базе данных Геральдика.ру

Примечания 

Флаги с изображением снопа